Hidirasa (Lambu)
 Hidirasa (Wera)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing